W Rumunii
 Urzica – gmina w okręgu Aluta
 Urzica – wieś w okręgu Aluta, w gminie Urzica
 Urzica – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Sinești